Caroline Ferrus, actrice française ;
 Guillaume Laurent Ferrus, homme politique et député des Hautes-Alpes ;
 Guillaume Marie André Ferrus, médecin français.

 rue Ferrus, à Paris.